Арчер има више значења:
 Округ Арчер (Тексас), округ у америчкој савезној држави Тексас
 Арчер Сити, град у америчкој савезној држави Тексас
 Арчер (Небраска), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Небраска
 Арчер (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Арчер (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Арчер (ТВ серија), телевизијска серија
 Ен Арчер, америчка глумица